Кондер:
 Люди:
 Кондер, Джосайя (1852—1920) — британский архитектор, иностранный советник при японском правительстве.
 Кондер, Клод Ренье (1848—1910) — британский военный инженер, исследователь и картограф Палестины.
 Кондер, Чарльз (1868—1909) — английский художник.
 Топонимы:
 Кондер — село в Иране, в остане Альборз.
 Витор Кондер — бразильский аэропорт.

См. также